Formosatettixoides är ett släkte av insekter. Formosatettixoides ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Torngräshoppor
Formosatettixoides